La compétition d'escrime des Jeux paralympiques d'été de 2016 se déroule au Youth Arena, situé dans le  de Rio de Janeiro.

Quatre-vingt-neuf athlètes disputent les dix épreuves individuelles.

Résultats

Podiums masculins

Podiums féminins

Tableau des médailles

Voir aussi

Articles connexes 
 Escrime handisport
 Jeux paralympiques d'été de 2016

Lien externe 
Site officiel

Notes et références 

Épreuve aux Jeux paralympiques d'été de 2016
2016
Escrime en 2016
Jeux paralympiques d'été de 2016